Алекса́ндр Алексе́евич Алексе́ев:
 Алексеев, Александр Алексеевич (1811—1878) — русский художник.
 Алексеев, Александр Алексеевич (1822—1895) — русский актёр.
 Алексеев, Александр Алексеевич (1917—1990) — советский оператор, режиссёр, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.
 Алексеев, Александр Алексеевич (1923—1989) — полковник, Герой Советского Союза.
 Алексеев, Александр Алексеевич (род. 1978) — белорусский фотограф, издатель, дизайнер, журналист.